Frank Donovan de la Cruz Armas (Pucallpa, departamento de Ucayali, 5 de abril de 1995) es un futbolista peruano. Juega de Guardameta y su equipo actual es Colegio Comercio que participa en la Copa Perú. Tiene .

Trayectoria

En el 2012 debutó jugando por Sport Loreto.

Jugó con Sport Loreto la Copa Perú 2014, en las semifinales del torneo, tuvo varios problemas, al haberse comido 5 goles ante Defensor La Bocana por la cual fue dado de baja, posteriormente Sport Loreto, fue campeón la Copa Perú 2014.

En 2016 fichó por Comandante Alvariño y fue campeón del la etapa departamental de la Copa Perú 2017.

En la Copa Perú 2018 jugó la etapa nacional con el Club Municipal de Aguaytia.

En 2019 fue fichado por Colegio Comercio y fue titular en la etapa nacional.

Clubes

Palmarés

Campeonatos nacionales

Referencias

Enlaces externos

Futbolistas del Club Deportivo Sport Loreto
Futbolistas del Club Deportivo Colegio Comercio N° 64